JMV peut désigner :
 JMW Motorsport (où JMW sont les initiales du fondateur, Jim McWhirter), une écurie britannique de sport automobile ;
 J. M. W. Turner ou JMW Turner (1775-1851), un peintre, aquarelliste et graveur britannique.